Termenul „Pinnacles” se poate referi la:

Pinnacles, stâlpi de calcar formați prin  eroziunea solului
Ei se pot găsi în Parcul Național Nambung din Australia de Vest
Pinnacles National Monument din Comitatul Monterey, California, SUA
Unul dintre vârfurile  mai importante : The Pinnacles 2607 m. din Munții Monashee
Edgar Froese are în Discografie  albumul muzical Pinnacles